USS Queenfish:

 USS Queenfish (SS-393) — дизель-электрическая подводная лодка США.
 USS Queenfish (SSN-651) — атомная подводная лодка США.